Лев Львович Потёмкин (13 (26 марта) 1905, Москва — 2 марта 1989, там же) — советский актёр оперетты, театра и кино.

Биография 
Родился 13 марта (26 марта по новому стилю) 1905 года в Москве.

Его отец — Лев Львович Потёмкин (1879—1943) — работал телеграфистом. Мать — София Михайловна Потёмкина (в девичестве Григорьева) — была домашней хозяйкой, занималась воспитанием сына и дочери. В 1907 году она рассталась с мужем и в дальнейшем растила детей самостоятельно.

Окончил 5-ю Санкт-Петербургскую гимназию, в которой учился до осени 1917 года. После этого семья Потёмкиных уехала в Симбирск и, прожив там одну зиму, в 1918 году вернулась в Москву.

В 1922 году, окончив филиал 5-й Московской гимназии, Лев Потёмкин начал свой творческий путь в качестве актёра в коллективе социально-героического театра под руководством В. И. Крылова, а затем перешёл в классический театр имени Россова.

Как драматический актёр работал в московских театрах:
 в 1922—1939 годах — в Классическом театре имени Россова;
 в 1939—1945 годах — в Государственном Новом театре (Московском драматическом);
 в 1945—1950 годах — в Театре-студии киноактёра;
 В 1950—1964 годах — в Московской оперетте.

В 1928 году Потёмкин женился на актрисе Нине Михайловне Сытиной, и в 1929 году супружеская чета работала в государственном центральном ТЮЗе.

После начала Великой Отечественной войны Потёмкин 1 августа 1941 года был направлен в город Горький для прохождения учёбы в сержантской школе, но вскоре его по приказу командования откомандировали в связи с назначением на должность начальника клуба. В качестве руководителя клуба Потёмкин организовал ансамбль Красной художественной самодеятельности, с которым разъезжал по фронтам войны. Весной 1942 года его выступление посмотрел маршал Ворошилов, после чего в декабре этого же года Льва Львовича откомандировали в Москву. Затем до демобилизации в 1945 году он служил в составе ансамбля Московского военного округа.

Потёмкин — исполнитель гротесковых ролей в фильмах 1940—1960-х годов. Сподвижник Александра Роу и участник съёмок почти всех его киносказок. Соавтор сценария фильма «Финист — Ясный сокол». Вёл работу по озвучиванию мультфильмов.

Актёр вёл активную общественную жизнь, был председателем месткома, организовывал шефские концерты. В Московском театре Театре оперетты, где служил Потемкин с 1950 года, после смерти Г. Ярона прошло большое сокращение штата в 1964-м, и среди уволенных оказался и Лев Львович.

Последние два года он тяжело болел и жил в Доме ветеранов сцены имени А. А. Яблочкиной.

Умер 2 марта 1989 года в Москве на 84-м году жизни. Похоронен на Пятницком кладбище.

Фильмография

Актёр 
  — По щучьему веленью — генерал Ать-Два
  — Василиса Прекрасная (фильм, 1939) — Агафон, средний сын / кузнец
  — Комендант Птичьего острова — шкипер японской шхуны
  — Личное дело — отец Аркадия
  — Салават Юлаев — начальник карательного отряда
  — Тимур и его команда — доктор Колокольчиков
  — Яков Свердлов — Герберт Слойц
  — Конёк-Горбунок — Цап-Царап
  — Крейсер «Варяг» — корейский почтовый чиновник
  — Повесть о «Неистовом» — Нефёдов, дежурный по штабу
  — Анна на шее — господин на балу
  — Судьба барабанщика — старьёвщик
  — Новые похождения Кота в сапогах — начальник стражи
  — Человек с планеты Земля — персонаж из Жюля Верна
  — Морозко — разбойник в синем тулупе
  — Огонь, вода и… медные трубы — Чернобородый, оборотень, слуга Кащея
  — Варвара-краса, длинная коса — маркиз де ля Кис, пират, самый настоящий
  — Разоблачение — 
  — Хуторок в степи — городовой / швейцар / перс
  — Офицеры — басмач
  — Золотые рога — Водяной
  — Надежда — Грач
  — Звезда экрана — заместитель Дудкина
  — Финист — Ясный сокол — Фингал, слуга Картауса
  — Пока бьют часы — пожилой придворный
  — Русалочка —

Сценарист 
  — Золотые рога
  — Финист — Ясный сокол

Озвучивание мультфильмов 
  — В некотором царстве — Генерал
  — Вернулся служивый домой — текст от автора
  — Мультипликационный Крокодил № 1
  — Зайдите, пожалуйста! — текст от автора

Награды 
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне. 1941—1945 гг.»

Примечания

Ссылки 
 Потёмкин Лев Львович
 Лев Потёмкин в Авторском проекте Алексея Тремасова

Персоналии:Московский театр оперетты
Похороненные на Пятницком кладбище